Каштеля́н тро́кский — управляющий замка в Троках (ныне Тракай). Должность введена одной из первых в Великом княжестве Литовском.

Список трокских каштелян 

Каштеляны трокские